La gare principale de Belgrade (en serbe cyrillique :  ; en serbe latin : ) était l'ancienne gare principale de Belgrade, la capitale de la Serbie. Elle est située dans la municipalité urbaine de Savski venac.

Construite entre 1883 et 1885, elle est inscrite sur la liste des monuments culturels de grande importance de la République de Serbie et sur la liste des biens culturels de la ville de Belgrade.

Situation ferroviaire

Historique 
L'ancienne gare principale de Belgrade se trouvait au n° 2 Savski trg et a été construite selon les plans de l'architecte viennois Wilhelm von Flattich, en collaboration avec Dragiša Milutinović. La construction de cette ancienne gare était directement liée à la réalisation de la ligne de chemin de fer Belgrade–Niš en 1884 ; l'ancienne gare elle-même a été construite de 1883 à 1885. Elle fut à l'époque l'une des premières gares de Serbie et, en tant que telle, elle fut conçue comme représentant les tendances architecturales les plus modernes, sur le modèle des gares des grandes villes européennes. Elle se présente ainsi comme un édifice monumental de style néo-classique, avec une avancée en façade ornée d'un tympan et soulignant la symétrie de l'ensemble, avec un vaste vestibule et des ailes spacieuses. Elle est fermée au public le . Cette ancienne gare est remplacée par la gare de Belgrade Centre qui se situe dans la municipalité de Savski venac et qui fut ouverte au public en . Dans les années à venir, il est prévu d'ouvrir un musée représentant les chemins de fer de Serbie dans cette ancienne gare.

Service des voyageurs

Accueil

Anciennes desserte

Internationales et nationales 
Le plan de trafic 2010/2011 qui avait prévu les liaisons suivantes :

Régionales 
En plus des lignes mentionnées plus haut, la gare de Belgrade possède des liaisons avec les villes de Šid, Subotica, Niš, Požarevac et Prijepolje. La gare n'est pas connectée au réseau régional de Belgrade Beovoz, qui dessert la nouvelle gare de Belgrade Centre (Prokop) ainsi que celles de Novi Beograd et de Vukov spomenik ; cette dernière sert de point de jonction principale au réseau express de la capitale serbe. La gare de Belgrade-Danube gère la circulation en direction du Banat, notamment avec des relations avec Pančevo et Zrenjanin.

Les lignes régionales suivantes qui circulaient à partir de l'ancienne gare principale de Belgrade :

Intermodalité

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Transport ferroviaire en Serbie
 Chemins de fer de Serbie

Liens externes 
 

Principale
Monument culturel de grande importance en Serbie
Monument culturel à Savski venac
Belgrade